Marijan Choruži (ur. 29 marca 1980) – litewski piłkarz występujący na pozycji pomocnika.

Biografia 
Seniorską karierę rozpoczynał w 1996 roku w trzeciej drużynie Žalgirisu Wilno, występującej wówczas w drugiej lidze. W sezonie 1998/1999 zadebiutował na najwyższym poziomie rozgrywek, będąc wtedy piłkarzem Geležinisu Vilkasu Wilno. W latach 2001–2007 był zawodnikiem pierwszej drużyny Žalgirisu, dla której rozegrał wówczas sto ligowych spotkań. W latach 2008–2010 występował za granicą, następnie wrócił na Litwę. Karierę zakończył w 2016 roku.

Statystyki ligowe

Przypisy 

Litewscy piłkarze
Piłkarze Žalgirisu Wilno
Piłkarze Sūduvy Mariampol
Piłkarze FK Ventspils
Piłkarze Şüvəlanu Baku
Piłkarze Sandecji Nowy Sącz
Piłkarze Bangi Gorżdy
Piłkarze Atlantasu Kłajpeda
Urodzeni w 1980